Floris van der Linden (Ouderkerk aan de Amstel, 10 april 1996) is een Nederlands voetballer die als aanvaller voor SV Spakenburg speelt.

Carrière 
Floris van der Linden speelde in de jeugd van SV Ouderkerk, waar hij twee jaar in het eerste elftal speelde. In 2016 vertrok hij naar Eerste Divisieclub Telstar. Hij maakte zijn debuut in de Eerste divisie voor Telstar op 8 augustus 2016, in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hij kwam in de 82e minuut in het veld voor Thomas van den Houten. Hij scoorde zijn eerste en enige doelpunt voor Telstar op 3 februari 2017, in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Oss. In 2018 vertrok hij naar Koninklijke HFC, waar hij tot 2020 speelde. Sindsdien speelt hij voor SV Spakenburg.

Statistieken

Zie ook 

 Lijst van spelers van Telstar

Nederlands voetballer